Соревнования женщин в плавании на 800 метров вольным стилем  на чемпионате мира по водным видам спорта 2015 года прошли 7 августа в плавательном бассейне на «Казань Арене» в Казани.

Отборочные заплывы начались 7 августа в 11:17 по местному времени (UTC+3), а финал — 8 августа в 18:55.

Кэти Ледеки выиграла золото на этой дистанции на втором чемпионате мира подряд. Лорен Бойл, которая была третьей на этой дистанции в 2013 году, на этот раз стала второй.

Медалисты

Рекорды 
До начала соревнования мировой рекорд и рекорд чемпионата мира были следующими:

До начала соревнований на дистанции 800 м вольным стилем Кэти Ледеки установила 4 августа рекорд чемпионата на отрезке 800 м финального заплыва на дистанции 1500 м вольным стилем — 8.13,25.

Заплывы

Отборочные

Финал

Ссылки 
 Результаты — страницы 143—146,183

800 м, вольный стиль, женщины